In 1987 werd het 73ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 8 maart tot 16 augustus. Santa Cruz werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Tweede fase

Groep A

Groep B

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Tweede fase

Groep A

Groep B

Finale
Er was geen finale nodig omdat Sport beide fases won.

Derde toernooi

Eerste fase

Groep A

Tweede fase

Groep A

Groep B

Finale
Santa Cruz won het derde toernooi na gelijkspel door betere prestaties in de competitie.

Finale
Santa Cruz werd kampioen omdat ze het eerste en derde toernooi wonnen en Sport enkel het tweede won.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per